OEB steht für:
 Online Educa Berlin, jährliche internationale Konferenz in Berlin zum eLearning
 Online Egyptological Bibliography, Online-Datenbank des Griffith Institutes zu ägyptologischen Publikationen
 Open eBook, eBook-Format, siehe EPUB
 Open English Bible, englische Bibelübersetzung von 2010 in CC0-Lizenz
 Branch County Memorial Airport (FAA-Code), Flughafen von Coldwater (Michigan), Michigan

Siehe auch:
 ÖB

Abkürzung